Волк и баран (мультфильм):

 Волк и баран — белорусский мультипликационный фильм (2012).
 Волк и баран — российский мультипликационный фильм (2014).